Attenham ist der Ortsname von

 Attenham (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Attenham (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern